Adam Nemec (1985) – calciatore slovacco, di ruolo attaccante
 Corin Nemec, nato Joseph Charles Nemec IV (1971) – attore statunitense 
 Dejan Nemec (1977) – ex calciatore sloveno, di ruolo portiere
 Horst Nemec (1939-1984) – calciatore austriaco, di ruolo attaccante
 Jiří Němec (1966) – ex calciatore ceco, di ruolo centrocampista
 Josef Němec (1933-2013) – pugile ceco, fino al 1992 cecoslovacco
 Martin Nemec (1984) – pallavolista slovacco
 Ondřej Němec (1984) – hockeista su ghiaccio ceco
 Petr Němec (1957) – allenatore di calcio ed ex calciatore cecoslovacco e dal 1993 ceco, di ruolo centrocampista
 Richard Nemec (1972) – pallavolista slovacco